William Allison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Allison House (Pennsylvania), ID-Nr. 77001146
 William Allison House (Tennessee), ID-Nr. 88000288